Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Bank of the West Classic 2015 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Garbiñe Muguruzaová a Carla Suárezová Navarrová, jehož členky do turnaje nezasáhly.

Vítězem čtyřhry se stal čínský nenasazený pár Sü I-fan a Čeng Saj-saj, který ve finále zdolal španělské turnajové dvojky Anabel Medinaovou Garriguesovou a Arantxu Parraovou Santonjaovou po hladkém průběhu 6–1 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 280 bodů. Sü vybojovala třetí deblovou trofej na okruhu WTA Tour a Čeng druhé turnajové vítězství ze čtyřhry.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (čtvrtfinále)
  Anabel Medinaová Garriguesová /  Arantxa Parraová Santonjaová (finále)
  Gabriela Dabrowská /  Alicja Rosolská (semifinále)
  Raquel Kopsová-Jonesová /  Maria Sanchezová (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Silicon Valley Classic
WTA Tour 2015
Tenis v USA v roce 2015